Balin – eroe del ciclo arturiano
 Balin – personaggio del mondo creato da John Ronald Reuel Tolkien
 Balin – divinità induista
 Balin – album discografico del cantante statunitense Marty Balin
 Balin – serie televisiva animata spagnola